Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet U19 2014 – 6. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 30 maja do 4 maja 2014 roku w Babimoście, Polska. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, która w finale pokonała 6-4 Finlandię. Brązowy medal przypadł reprezentacji Czech która pokonała obrońcą tytułu Szwajcarię.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2014 w unihokeju
2014 w Polsce
Unihokej w Polsce
Sport w Babimoście